Prauske ist Teil des Namens zweier Orte in der Oberlausitz:

 Nieder Prauske, Gemeinde Rietschen
 Ober Prauske, Gemeinde Hohendubrau